Le tournoi de tennis du Brésil est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2014, classée en catégorie International, se dispute à Florianópolis du  au .

Klára Zakopalová remporte le simple dames. En finale, elle bat Garbiñe Muguruza, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anabel Medina Garrigues et Yaroslava Shvedova.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Brésil
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2014
Bresil
Sport au Brésil en 2014
Tennis en février 2014
Tennis en mars 2014
Sport à Florianópolis